Константи́н Ивано́в:
 
 Иванов, Константин Алексеевич (1858—1919) — русский историк и поэт.
 Иванов, Константин Анатольевич (род. 1973) — российский солист балета, балетмейстер, художественный руководитель Марийского государственного театра оперы и балета.
 
 Иванов, Константин Гаврилович (1854—?) — гражданский инженер, архитектор.
 Иванов, Константин Дмитриевич (1925—2008) — генерал-майор милиции, начальник Управления внутренних дел Волгоградской области.
 
 Иванов, Константин Кириллович (1938—2022) — русский советский живописец.
 
 Иванов, Константин Михайлович (род. 1963) — российский учёный, ректор Военмеха (Балтийского государственного технического университета).
 Иванов, Константин Николаевич (1891—1975) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Иванов, Константин Сергеевич (1923—1980) — полный кавалер ордена Славы.